Singkil (Atjeh), dorp in de Indonesische provincie Atjeh.
 Singkil (onderdistrict), onderdistrict in de Indonesische provincie Atjeh.
 Singkil (Oost-Java), dorp in het regentschap Ponorogo in de Indonesische provincie Oost-Java.